In nachfolgender Liste sind Hersteller von Gitarrenverstärkern erfasst.

!
Gitarre
Gitarrenverstarker-Hersteller